Westwood es el nombre de dos localidades en Kentucky:

 Westwood (condado de Boyd, Kentucky); o
 'Westwood (condado de Jefferson, Kentucky)